

Patronyme 
 Agenore Fabbri (1911-1998), sculpteur et un peintre italien ;
 Augusto Fabbri (1858-1940), général italien ;
 Diego Fabbri (1911-1980), acteur, dramaturge et scénariste italien ;
 Edmondo Fabbri (1921-1995), entraîneur de football italien ;
 Fabrizio Fabbri (1948-2019), coureur cycliste italien ;
 Geoffrey Fabbri (1992-), joueur de rugby à XV français ;
 Giovanni Fabbri ou Fabri (...-1777) graveur néoclassique italien; 
 Jacques Fabbri (1925-1997), acteur français ;
 Jean-Claude Fabbri (1952-), coureur cycliste italien ;
 Leonardo Fabbri (1997-), athlète italien, spécialiste du lancer du poids.
 Luigi Fabbri (1877-1935), essayiste italien ;
 Marco Fabbri (1988-), patineur artistique italien ;
 Nello Fabbri (1934-2020), coureur cycliste italien ;
 Néstor Fabbri (1968-), footballeur argentin ;
 Paolo Fabbri (1939-2020), sémioticien italien ;
 Pasquale Fabbri (1942-), coureur cycliste italien ;
 Pietro Fabbri, dit dall'Oboe (1671-1746), peintre baroque italien ;
 Robby Fabbri (1996-), hockeyeur canadien ;

Divers 
 Far Fabbri (ou Fabbri Group), société italienne de construction d'attractions ;
 Fratelli Fabbri, maison d'édition italienne, rachetée par RCS MediaGroup ;
 Arte dei Fabbri, corporation des arts et métiers de la ville de Florence.

Homonymie de patronyme italien